Maraton Opolski – bieg maratoński odbywający się na terenie miasta Opola, organizowany corocznie od 2011 (w 2020 oraz 2021 roku bieg nie odbył się z powodu pandemii COVID-19). Organizatorem jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Wyniki

Udział

Przypisy 

Maratony w Polsce
Opole